Филипе Аугусто Карвальо Соуза (; 12 августа 1993, Итамбе (Баия)) — бразильский футболист, опорный полузащитник клуба «Риу Аве».

Карьера 
Филипе Аугусто начал карьеру в возрасте 16-ти лет в клубе «Баия». 29 февраля 2012 года футболист дебютировал в команде в матче с «Магно Круз» чемпионата штата. Проведя один сезон в команде, футболист был продан за 2,2 млн евро в португальский «Риу Аве». Дебют полузащитника состоялся 18 августа во встрече с «Маритиму». В первом же сезоне Филипе стал игроком основы команды, проведя 28 матчей. После сезона 2013/14 игроком стали интересоваться другие клубы, в частности «Бенфика» и «Валенсия». 1 сентября 2014 года футболист был арендован «Валенсией». Трансферная стоимость игрока составила 350 тыс. евро. По словам президента «Риу Аве», аренда Филипе Аугусто позволила «сбалансировать счета клуба». Его дебют состоялся 22 сентября в матче с «Хетафе».

Достижения 
 Чемпион штата Баия: 2012
 Победитель турнира в Тулоне: 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на futebol365.pt
 Профиль на spox.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Аланьяспор»